Envidia puede referirse a:

 Envidia, pecado capital, es la tristeza o pesar del bien ajeno, deseo de algo que no se posee.
 Invidia, Diosa de la mitología romana personifica la venganza.
 Envidia del pene, referencia según Sigmund Freud.
 Envidia Kotxina grupo musical español de punk.
 Nvidia, fabricante de Hardware.